Гран-при Аргентины 1997 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на Муниципальном автодроме Буэнос-Айреса в Аргентине. Соревнования состоялись 13 апреля 1997 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Герхард Бергер — 1:27,981
 Первый подиум Ральфа Шумахера

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Аргентины